LEAP bezeichnet

 das Netzwerkprotokoll Lightweight Extensible Authentication Protocol
 das Flugzeugtriebwerk CFM International LEAP
 die Denkfabrik LEAP/Europe 2020 (Laboratoire Européen d'Anticipation Politique)
 die drogenpolitische Non-Profit-Organisation Law Enforcement Against Prohibition
 Lean Education Project Management

Abkürzung